Als Luftspalt wird in der Technik häufig der Raum oder Abstand zwischen zwei nahe gegenüberliegenden Flächen bezeichnet.

Anwendungsformen:
 In Magnetkernen siehe Luftspalt (Magnetismus)
 als Funkenstrecke
 Spalte in Brücken und großen Bauwerken, die dem Ausgleich thermischer Ausdehnung dienen, werden als Baufuge bezeichnet.
 Air Gap in der Informatik